Silvani, apellido, puede hacer referencia a:

 Al Silvani, entrenador de boxeo y actor estadounidense;
 Gherardo Silvani, arquitecto y escultor italiano; 
 Walter Silvani, futbolista argentino.